Les noms de plusieurs voies, places ou lieux, de pays ou de régions francophones, contiennent la date du 14-Juillet, avec ou sans millésime, en référence à des événements survenus à cette même date.

En France, les événements concernés sont :
 Principalement la Fête nationale, ainsi que les événements de la Révolution française auxquels cette fête fait référence :
 le  : Prise de la Bastille ;
 le  : Fête de la Fédération.
 Localement, la création de la commune de L'Absie, dans le département français des Deux-Sèvres, par Louis-Philippe le .

Voir aussi les odonymes :
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page  ;
 dont le quantième (Quatorze) est en lettres, dans la page Quatorze-Juillet (odonyme).

Graphie « 14-Juillet » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Place (du) 14-Juillet »

« Rue (du) 14-Juillet » 

Voir le décompte dans le tableau général en début de section, colonne « Rue ».

Autres voies « ... (du) 14-Juillet »

Dans les autres pays et régions francophones

Graphie « 14-Juillet-AAAA » avec millésime

Décompte partiel

En France

« Rues (du) 14-Juillet-AAAA  »

Autres voies du 14-Juillet-AAAA

Dans les autres pays et régions francophones

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 viamichelin.fr ViaMichelin
 geoportail.gouv.fr Géoportail (France)
 openstreetmap.org OpenStreetMap

Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Listes et dénombrement de voies par villes de France
 rue-ville.info Liste de voies par ville de France métropolitaine

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Bing Cartes, Here, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français sans millésime

Géolocalisations des odonymes en français avec millésime

Voir aussi

Articles détaillés 
 Rue du 14-Juillet

Articles connexes 
 Quatorze-Juillet (odonyme)

14
07,14